Фёдор Преображенский:
 Преображенский, Фёдор Агафонович (1824—1895) — генерал-лейтенант русской армии, эриванский губернский воинский начальник.
 Преображенский, Фёдор Петрович (?—1905) — православный священник, духовный писатель.